Mistrzostwa Świata U-20 w Piłce Ręcznej Kobiet 2018 – dwudzieste pierwsze mistrzostwa świata U-20 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej złożonej z zawodniczek do lat dwudziestu żeńskiej reprezentacji narodowej w złożonej z zawodniczek do lat dwudziestu. Odbył się w dniach 1–14 lipca 2018 roku w węgierskim Debreczynie. Tytułu zdobytego w 2016 roku broniła reprezentacja Danii.

Prawa do organizacji turnieju zostały przyznane Węgrom – po wycofaniu się polskiej kandydatury – podczas kongresu IHF w listopadzie 2015 roku. W mistrzostwach wzięły udział dwadzieścia cztery reprezentacje wyłonione w kontynentalnych kwalifikacjach, a w gronie uczestników miejsce przeznaczone dla Oceanii zostało przekazane Europie. Losowanie grup zostało przeprowadzone 26 kwietnia 2018 roku i w jego wyniku powstały cztery sześciozespołowe grupy. Reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej nie przybyła zgodnie z ustalonym terminarzem, co spowodowało oddanie walkowerem pierwszego spotkania i wymusiło zmianę terminu drugiego z nich, ostatecznie jednak afrykański zespół w ogóle nie pojawił się na Węgrzech.

Zawody zostały rozegrane w dwóch halach w Debreczynie mogących pomieścić 6500 i 1300 widzów. Rozkład gier opublikowano na początku maja 2018 roku. W fazie pucharowej mecze zakończone w regulaminowym czasie remisem rozstrzygano w turnieju głównym dogrywką, a w dalszej kolejności konkursem rzutów karnych, w meczach o miejsca 17–24 zaś jedynie karnymi.

Trzynaście europejskich zespołów awansowało do czołowej szesnastki zawodów, a w ćwierćfinałach znalazło się siedem z nich. W finale spotkały się reprezentacje Węgier i Norwegii, po raz pierwszy w historii triumfowały gospodynie, brąz przypadł zaś Koreankom.

Na ceremonii otwarcia zagrał duet 2Cellos, a bilety wyceniono wówczas na 3000 HUF. W ostatnim dniu kosztowały 1000 HUF, w pozostałych zaś 500 HUF, z bezpłatnym wstępem dla osób do czternastego roku życia. Głównym nadawcą był kanał M4 Sport, który pobił rekordy oglądalności piłki ręcznej w kraju osiągając poziom 12% oglądalności na finale zawodów oraz 1,2 miliona odsłon na Facebooku, a na trybunach podczas zawodów zasiadło łącznie ponad dwadzieścia pięć tysięcy widzów. Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–16 
Mecz o 9. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Mecz o 15. miejsce

Mecze o miejsca 17–20

Mecze o miejsca 21–24

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymały.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2018
2018 w piłce ręcznej
2018 na Węgrzech
Piłka ręczna na Węgrzech
Sport w Debreczynie